Il doppio del torneo di tennis ITF Women's La Marsa 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Réka-Luca Jani e Evgenija Paškova che hanno battuto in finale Danka Kovinić e Laura Pigossi 6-3, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

 Conny Perrin /  Maša Zec Peškirič (primo turno)
 Réka-Luca Jani /  Evgenija Paškova (Campionesse)

 Gioia Barbieri /  Anastasia Grymalska (semifinali)
 Laura-Ioana Andrei /  Cristina Dinu (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's La Marsa 2013